Affenschwanz steht für:
das Schriftzeichen @
den Schwanz eines Affen
 Affenschwanz (eine Pflanzengattung aus der Familie der Araukariengewächse)
eine Kakteenart, Cleistocactus colademononis